Промокубок Единой лиги ВТБ — пробный розыгрыш Единой лиги ВТБ, прошедший в декабре 2008 года на площадке Универсального спортивного комплекса ЦСКА среди 8 команд, представляющих Россию, Латвию, Литву, Польшу и Украину.

Баскетболисты ЦСКА стали победителями первого турнира в рамках Единой лиги ВТБ — Промокубка. В финальном матче команда Этторе Мессины обыграла другой российский клуб — «Химки». Третье место занял БК «Киев».

Турнир

За 5—8 места

1/4 финала

За 5−8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

MVP чемпионата — самый ценный игрок 
Рамунас Шишкаускас  ЦСКА (Москва)

Символическая сборная турнира 
 Джон Роберт Холден  ЦСКА (Москва)
 Антон Понкрашов  Химки
 Манучар Маркоишвили  Киев
 Кенан Байрамович  Киев
 Майк Уилкинсон  Химки

Единая лига ВТБ
2008 год в баскетболе